Барра — власна назва.

Топоніми

Оейраш-і-Сан-Жуліан-да-Барра — парафія.

Барра (Франція)